Пьянково — топоним.

Населённые пункты 
 Пьянково — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Пьянково — село в Белозерском районе Курганской области.
 Пьянково — деревня в Петуховском районе Курганской области.
 Пьянково — село в Верещагинском районе Пермского края.
 Пьянково — село в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Пьянково — деревня в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Пьянково — посёлок в Селижаровском районе Тверской области.

Озёра 
Казахстан
 Пьянково — озеро в Жамбылском районе Костанайской области.

Россия
 Пьянково — озеро в Белозерском районе Курганской области.
 Пьянково — озеро в Мокроусовском районе Курганской области.
 Пьянково (Горькое) — озеро в Половинском районе Курганской области.
 Пьянково — озеро в Целинном районе Курганской области.
 Пьянково — озеро в Омской области.